Рєзніков, також Резніков, Резников — прізвище. Персоналії:
Рєзніков
 Рєзніков Віктор Михайлович (1952—1992) — радянський російський композитор-пісняр, поет-пісняр, виконавець.
 Рєзніков Євген Сергійович (1989—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рєзніков Петро Дмитрович — український журналіст і письменник радянських часів.
Резніков
 Резніков Вадим Сергійович (* 1985) — підполковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Резніков Володимир Петрович — заслужений журналіст України, член Спілки журналістів.
 Резніков Геннадій Анатолійович
 Резніков Олександр Григорович (* 1939) — доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
 Резніков Олексій Юрійович — юрист та політик, Заслужений юрист України, міністр оборони України (з 4 листопада 2021).
Резников
 Резников Вадим Григорович — радянський український тренер зі стрільби з лука. Заслужений тренер УРСР із стрільби з лука (1976)

Див. також 
 Резнік
Слов'янські прізвища
Єврейські прізвища